Perles, plural de perla
 Perles, municipi francès al departament de l'Aisne
 Perles, nucli de població del municipi de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell
 Perles, nucli de Vilademuls al Pla de l'Estany
 Perles-et-Castelet municipi del departament de l'Arieja (regió del Migdia-Pirineus)
 Riu de les Perles o riu Perla, riu de la Xina
 Riu de Perles, barranc de l'Alt Urgell que neix al costat del poble de Perles, al confluir-hi el riu d'Alinyà i la rasa de Portell 
 Roca de Perles, muntanya al municipi de Fígols i Alinyà, a la comarca de l'Alt Urgell